Бхатта (санскр. «великий учёный»):

  (XVII век) — индийский брамин из Варанаси, известный как Гага Бхатт.
  (Халаюдха; X век) — индийский математик и лексикограф, автор словаря «Абхидхана-ратнамала» («словарь-ожерелье»).
 Гопала Бхатта (1503—1578) — кришнаитский святой и богослов.
 Кумарила Бхатта (VII—VIII века) — индийский философ школы миманса.
 Куллука Бхатта (XVI век) — индийский юрист, комментатор законов Ману.
 Рагхунатха Бхатта (1505—1579) — индуистский кришнаитский святой.
Бхатта, Сония (род. 2002) — непальская дзюдоистка.

Примечания 

Санскритские слова